Il toponimo Mumba può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Mumba, comune del distretto di Chililabombwe
Mumba, comune del distretto di Mumbwa